Соревнования в плавании в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 5 августа 2015 года. Смешанная комбинированная эстафета 4×100 метров проводилась впервые на чемпионатах мира.

Отборочные заплывы начались 5 августа в 10:49 по местному времени (UTC+3), а финал — в тот же день в 19:19.

Медалисты

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд  был следующим:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты — страницы 93—96, 102 

4×100 м, смешанная комбинированная эстафета